Les Forges (Baelen), een gehucht van Baelen in de gelijknamige gemeente in de Belgische provincie Luik.
 Les Forges (Sprimont), een gehucht van Gomzé-Andoumont, deelgemeente van de gemeente Sprimont in de Belgische provincie Luik.
 Les Forges (Stoumont), een gehucht van Chevron, deelgemeente van de gemeente Stoumont in de Belgische provincie Luik.
 Les Forges (Marchin), een gehucht in de gemeente Marchin in de Belgische provincie Luik.

 Les Forges (Deux-Sèvres)
 Les Forges (Morbihan)
 Les Forges (Vosges)

ook:
gemeenten met de naam Forges (doorverwijspagina)